Малый Куяш — деревня  Кунашакского района Челябинской области. Входит в состав Куяшского сельского поселения.

География 
Расположена в западной части района, на берегу озера Куяш. Расстояние до районного центра, Кунашака, 45 км.

История 
Деревня основана в 1776 помещиком А. Ф. Турчаниновым одновременно с селом Большой Куяш. Первыми жителями были потомки мастеровых и крестьян из Тамбовской и Пензенской губерний.

Население 

(в 1970 — 272, в 1983 — 180, в 1991 — 182, в 1995 — 178)

Улицы 
Молодежная улица
Новая улица
Центральная улица

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района